10011 Авідзба (10011 Avidzba) — астероїд головного поясу.
 Авідзба Анатолій Мканович — вчений в галузі виноробства.